Carepa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Carepa (ort), Antioquia, 
 Carepa (kommun), Antioquia,